United Aircraft Building Corporation
 Universidad Autónoma de Baja California